

Cognome
 Luigi Cresta – calciatore italiano
 Primo Cresta – partigiano italiano

Sommità o escrescenza

Anatomia umana
 Cresta – escrescenza solitamente ossea di forma stretta e lunga (esempio: cresta tibiale)
 Cresta alveolare – una delle due creste della mascella
 Cresta uretrale – ripiegamento della parete dell'uretra
 Cresta – acconciatura o taglio di capelli con un ciuffo rialzato

Zoologia
 Cresta – escrescenza carnosa sulla testa degli uccelli galliformi e di altri uccelli; il termine può essere utilizzato estensivamente anche per indicare il ciuffo di piume sulla testa di alcuni uccelli o le protuberanze sul dorso o sulla testa di rettili e di pesci

Geomorfologia
 Cresta – linea sulla sommità di un rilievo montuoso che separa due versanti intersecati a tetto (esempio: Cresta di Brouillard)
 Cresta lunare – cresta di un monte lunare

Copricapi
 Cresta – ornamento di piume sull'elmo di antichi guerrieri
 Cresta – cuffietta in tela delle cameriere in alcuni ambienti di lusso

Altro
 Vauxhall Cresta – autovettura prodotta dalla Vauxhall

Pagine correlate 

Cresti

Altri progetti